Les 500 miles d'Indianapolis 2016 se sont déroulés le dimanche  sur l'Indianapolis Motor Speedway. Il s'agit de la  édition des 500 miles d'Indianapolis. Pour la première fois depuis Hélio Castroneves en 2001, c'est un débutant, Alexander Rossi, qui remporte l'épreuve.

Grille de départ 
(R) = Rookie aux 500 miles d'Indianapolis; (V) = Ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Classement de la course

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 
 IndyCar Series 2016

Liens externes 
  de l'IndyCar

Indianapolis 500
Sport automobile en 2016
Sport aux États-Unis en mai 2016